Le Dieu nu est un roman de Robert Margerit paru en 1951 et ayant obtenu le prix Renaudot.
 Le Dieu nu (titre original : ) est un roman de Peter F. Hamilton paru en 1999.